El topónimo Campo de Peñaranda puede hacer referencia a:

 El Campo de Peñaranda, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 La Tierra de Peñaranda (también conocida como Campo de Peñaranda), una comarca histórico-tradicional española de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.